Андре́й Амадо́р Бикказако́ва (; род. , , Коста-Рика) — коста-риканский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду . Победитель этапа Джиро д’Италия.

Биография 
Андрей Амадор родился 29 августа 1986 года. Русское имя он получил от своей матери — россиянки Раисы Бикказаковой. Уже в юношеском возрасте Андрей начал заниматься велоспортом под руководством своего отца Родольфо Амадора.

В июне 2006 года Амадор присоединился к составу любительской команды Viña Magna — Cropu и сразу выиграл этап на многодневной гонке по дорогам Панамы, которую он закончил на итоговом третьем месте. Следующие два года он провел в составе команды Lizarte и за это время одержал несколько побед. Он выиграл этап на Вуэльте Наварры в 2007 году, а год спустя костариканец первенствовал на первом этапе главной молодёжной гонки — Тур де л’Авенир. Также на его счету ряд успехов в гонках более низкого уровня.

В 2009 году Андрей подписал профессиональный контракт с командой Caisse d'Epargne. В 2010 году он стал первым представителем Коста-Рики, который принял участие в Джиро д’Италия. При этом Амадор смог проехать всю дистанцию и закончить итальянскую многодневку на 45-м месте. Год спустя Амадор дебютировал на Тур де Франс, закончив его на 166-й позиции. На церемонии открытия Панамериканских игр 2011 года Амадор был знаменосцем сборной Коста-Рики.

В начале 2012 года Амадор закончил в десятке сильнейших многодневную гонку по дорогам Аргентины Тур Сан-Луис и Тур Средиземноморья, а в мае стартовал на своей второй Джиро. На 12-м этапе до Сестри-Леванте костариканец благодаря удачному отрыву финишировал третьим, а два дня спустя на этапе до Червиньи, который завершался горным финишем Амадор одержал победу, став первым костариканцем, одержавшим победу на этапе Гранд Тура. В общем зачете Джиро д’Италия 2012 года он занял 29 место. В августе Андрей участвовал в Олимпийских играх в Лондоне. В групповой гонке он показал время 5:46:37 и финишировал тридцать пятым, уступив минуту и 20 секунд победителю Александру Винокурову.

В 2013 году велогонщик отметился восьмым местом в генеральной классификации Тиррено-Адриатико и десятым результатом на однодневной классической гонке Гент-Вевельгем. В июле Амадор стартовал на Тур де Франс и оказал большую поддержку товарищу по команде Наиро Кинтане, который стал вторым в общем зачете и выиграл гороховую и белую майку.

В мае 2014 года костариканец участвовал в Джиро д’Италия и внес вклад в победу Наиро Кинтаны в общем зачете Корса Роза. А августе финишировал на шестом месте в генеральной классификации Тура Польши, а также команда Movistar, в составе которой был костариканец, выиграла командную гонку на испанской Вуэльте.

Статистика выступлений

Достижения 

2005
5-й Вуэльта Коста-Рики
2006
2-й Чемпионат Коста-Рики среди молодёжи в индивидуальной гонке
2007
1-й Этап 5 Вуэльта Наварры
2008
1-й Vuelta al Bidasoa
5-й Тур де л’Авенир
1-й в Прологе
8-й Вуэльта Наварры
2010
10-й Вуэльта Риохи
2011
4-й Вуэльта Риохи
4-й Гран-при Льодио
2012
1-й Этап 14 Джиро д’Италия
4-й Prueba Villafranca de Ordizia
9-й Тур Сан-Луиса
10-й Тур Средиземноморья
2013
8-й Тиррено — Адриатико
10-й Гент — Вевельгем
2014
1-й Этап 1(ТТТ) Вуэльта Испании
6-й Тур Польши
10-й Тур дю От-Вар
2015
3-й  Чемпионат мира в командной гонке
4-й Джиро д’Италия
2016
8-й Джиро д’Италия
  Лидерская майка после 13 этапа
2017
5-й Trofeo Serra de Tramuntana
2018
1-й Классика Примавера
9-й Вуэльта Андалусии

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 https://www.teamineos.com/riders/andrey-amador 
Амадор, Андрей  на FirstCycling 
 
 
 
 
 

Велогонщики Коста-Рики
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года